HMS Dristigheten kan syfta på:

 – ett linjeskepp i svenska flottan sjösatt år 1785
 – ett pansarskepp i svenska flottan sjösatt år 1900